Dear Agony () — четвёртый студийный альбом постгранж группы Breaking Benjamin, выпущен 29 сентября 2009 года. Альбом получил золотой статус

Список композиций

Примечания 

Альбомы 2009 года
Альбомы Breaking Benjamin
Альбомы Hollywood Records
Альбомы пост-гранжа
Альбомы альтернативного метала
Альбомы на английском языке
Альбомы США